

Astronomia 
 174 Phaedra – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Fedra (Phaedra) – film del 1962 diretto da Jules Dassin

Mitologia 
 Fedra (Phaedra) – figura della mitologia greca

Musica 
 Phaedra – album dei Tangerine Dream del 1974
 Phaedra – cantata drammatica di Benjamin Britten del 1976
 Phaedra 2005 – album dei Tangerine Dream del 2005
 Phaedra – opera di Hans Werner Henze del 2007

Teatro 
 Phaedra – tragedia di Seneca